KLS bezeichnet:
 Kal Star Aviation, eine indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kleine-Levin-Syndrom, eine seltene neurologische Krankheit
 Bahnhof Kuala Lumpur Sentral, den größten Bahnhof Kuala Lumpurs
 das Wahlbündnis Kommunisten und Linkssozialisten von Kommunistischer Partei Österreichs und Linkssozialisten
 Košarkaška liga Srbije, 1. Serbische Basketballliga
 Kreuzlängsschwellengleis
 Kreis Liberaler Sozialdemokraten, Zusammenschluss von SPD-Mitgliedern

kls steht für:
 Kalasha (Sprache) (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

KLS